Ива́н Миха́йлович Желвако́в (3 марта 1918, дер. Мусиха, Вятская губерния — 4 февраля 1952, Таллин) — капитан-лейтенант Военно-морского флота СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 3 марта 1918 года в деревне Мусиха.

Учился в Свердловском горно-металлургическом техникуме. В 1936 году Желваков был призван на службу в Военно-морской флот СССР. Окончил военно-морское училище береговой обороны. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал звеном 2-го дивизиона торпедных катеров бригады торпедных катеров Северного флота.

Звено Желвакова принимало активное участие в обеспечении проводки арктических конвоев союзников, патрулировании, тралении, торпедных атаках немецких кораблей. К августу 1944 года Желваков лично потопил вражеские миноносец, сторожевой корабль и транспорт, а также в составе группы потопил два сторожевых корабля, транспорт и танкер противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «успешное командование звеном торпедных катеров и проявленное мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старший лейтенант Иван Желваков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5064.

После окончания войны Желваков продолжил службу в Военно-морском флоте СССР, командовал отрядом дивизиона сторожевых катеров охраны водного района Балтийского флота. 4 февраля 1952 года застрелился. Перезахоронен на городском кладбище города Сасово .

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени (13.4.1944, 27.5.1944), орденом Красной Звезды (1.5.1945), рядом медалей, в том числе «За оборону Советского Заполярья».

Память 

 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

 На могиле героя установлен надгробный памятник.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Герасименко Д. Я. и др. Славен героями Северный флот. — Мурманск, 1982.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.
 Золотые Звёзды тихоокеанцев. — Владивосток, 1982.

Моряки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Застрелившиеся в СССР
Перезахороненные
Катерники Великой Отечественной войны